Gagik  peut renvoyer à différents rois :
 Gagik , roi bagratide d'Arménie (989 à 1020) ;
 Gagik , prince (904-908) puis roi arçrouni de Vaspourakan (908-937 ou 943) ;
 Gagik , roi bagratide de Kakhétie (1039-1058).